Municipio de Seward puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Seward (condado de Kendall, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kendall.
 Municipio de Seward (condado de Winnebago, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Winnebago.
 Municipio de Seward (Indiana), un municipio ubicado en el condado de Kosciusko.
 Municipio de Seward (condado de Seward, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Seward.
 Municipio de Seward (Minnesota), en el condado de Nobles.